Quietdrive — это альтернативная рок-группа из Миннеаполиса, штат Миннесота, образованная в 2002 году. Quietdrive выпустила свой дебютный альбом «When All That’s Left Is You» 30 мая 2006 года совместно с Epic Records. В апреле 2008 года Quietdrive рассталась с Epic Records и выпустила свой новый альбом под названием «Deliverance» 14 октября 2008 года совместно с «Militia Group». В 2009 году они расстались с «Militia Group» и выпустила свой независимый EP под названием «Close Your Eyes» на их собственном лейбле «Sneaker 2 Bombs Records». Их третий студийный альбом под названием «Quietdrive», вышел 14 декабря 2010 года.

История группы 
В девятом классе Brandon Lanier как-то сказал Droo Hastings, что он очень неплохо играет на ударных и что они должны создать группу вместе с ним и его другом Justin Bonhiver. Изначально группа состояла из трех человек, где Hastings был вокалистом и бас-гитаристом, Lanier играл на ударных и Bonhiver на гитаре. Затем группа разместила объявление о поиске вокалиста на сайте MP3.com. Kevin Truckenmiller присоединился к группе после того, как предоставил свои сольные работы для прослушивания, включая первоначальную версию песни I Go Both Ways. После этого Matt Kirby начал посещать Колледж святого Бенедикта вместе с Truckenmiller. В конечном итоге группа сформировалась в 2002 году под названием «Sneaker 2 Bombs» как хард-рок-группа, отражающая стиль местной музыкальной сцены Миннеаполиса.

Quietdrive изначально выступала в молодёжном центре The Garage в Burnsville, Minnesota. Группа хотела выступать в больших концертных залах в Minneapolis, но в итоге остановилась на выборе пригородных и городских клубов для лучшей взаимосвязи с фанатами во время выступления. Через некоторое время, скауты A&R из Epic Records (дочерний лейбл Sony BMG) связались с группой в июне 2004 года. В декабре того же года участники группы подписали контракт со звукозаписывающей компанией Epic Records.

When All That’s Left Is You был первым альбомом Quietdrive, спродюсированным и сведенным Matt Kirkwold и James Harley. Он увидел свет в мае 2006 года. Их первый сингл «Rise from the Ashes» был включен в саундтрек к компьютерной игре NHL 07. В 2006 году группа выпустила кавер на песню Cyndi Lauper под названием «Time After Time». Эта песня стала хитом на радио и заняла 23-ю позицию в хит-параде American Top 40. Она была также включена в саундтрек к фильму «Сдохни, Джон Такер!» в 2006 году.

В 2007 году группа отправилась в тур по США, а также удостоилась звания «Группа месяца» по версии Xbox Live. Вскоре Quietdrive совместно с продюсерами Kirkwold and Harley выпустили новый сингл под названием «Pretend», который был доступен для скачивания на их сайте.

Quietdrive выпустила свой второй студийный альбом Deliverance 14 октября 2008 года и сразу же отправилась в тур в поддержку этого альбома по США, Великобритании и Японии.

13 октября 2009 года Quietdrive выпустили свой EP-альбом «Close Your Eyes» уже на независимом собственном лейбле. Первым синглом стала песня «Jessica». Robby Starbuck выступил продюсером клипа на эту песню, премьера которого состоялась на сайте buzznet.com 15 декабря 2009 года. Почти сразу же после выхода Close Your Eyes Matt Kirby решил покинуть группу. Летом 2010 года басист Droo Hastings также решил покинуть Quietdrive во время того, как группа была в туре в поддержку Close Your Eyes.

Группа выпустила их третий студийный альбом под названием «Quietdrive» 14 декабря 2010 года.

Участники группы 
 Kevin Truckenmiller: Вокал/Акустическая гитара/Скрипка Бас-гитара (2002–настоящее время)
 Justin Bonhiver: Гитара (2002–настоящее время)
 Brandon Lanier: Ударные (2002–настоящее время)
 Will Caesar: Гитара/Вокал (2010–настоящее время)
 Brice Niehaus: Бас-гитара (2010–настоящее время)

Бывшие участники 
 Matt Kirby: Гитара/Вокал (2002—2009), Менеджер (2009–настоящее время)
 Droo Hastings: Бас-гитара (2002—2010)

Дискография

Альбомы/EP

Синглы

Музыкальные клипы 
 «Rise from the Ashes» (2006), с альбома When All That's Left Is You
 «Jessica», (2009), с альбома Close Your Eyes EP
 «Way Out» (2010), с альбома Quietdrive

Другое 
 Песня «Rise From The Ashes» входит в саундтрек к игре EA Sports NHL 07.
 Песня Time After Time является саундтреком к фильмам Сдохни, Джон Такер! (2006), Выпускной (2008)
 Песни «Kissing your Lips», «Deliverance», и «Hollywood» входят в саундтрек в игре STOKED(2009) на XBOX360

Ссылки 
 Official website на quietdrivemusic.com
 
 
 Quietdrive на ROCKBANDLOUNGE.COM

Поп-панк-группы США
Музыкальные коллективы из Миннеаполиса